The League of Gentlemen (film), een Britse film uit 1960
 The League of Gentlemen (televisieserie), een tv-komedieserie van de BBC
 League of Gentlemen, een band met Robert Fripp